L'abró vermell (Leccinum aurantiacum) és un bolet comestible de l'ordre dels boletals.

El barret fa de 3 a 6 cm de diàmetre (de vegades més gran), viscós i aplanat, de color blanc a castany. El peu fa de 5 a 13 cm d'alt i de mig centímetre a 2 cm de diàmetre, massís, corbat i esvelt, blanc o grogós amb grànuls de color marró vermellós.

Es pot trobar en zones humides, normalment on hi ha trèmols, pollancres, bedolls, Pinus cembra i ''Pinus strobus. És comestible, però cal treure'n el peu. Com a curiositat cal destacar que queda completament negre quan es cou.

Referències

Bibliografia 
 Edible Wild Mushrooms of North America: A Field-to-kitchen Guide (1992) .
 Mushrooms of Northeastern North America (1997) .

Enllaços externs 

 Fotografies d'abrons vermells en diferents estadis de maduresa

Bolets comestibles
Boletals